Avestruz se puede referir a las siguientes aves del orden Struthioniformes:

 avestruz, nombre vulgar del ave Struthio camelus;
 avestruz americano, nombre vulgar del ave Rhea americana;
 avestruz australiano, nombre vulgar del ave Dromaius novaehollandiae.
 Avestruz, localidad de la Argentina.
 Estación Avestruz estación de tren de la ciudad de Avestruz de la argentina.